Kritisk punkt kan avse:
 Kritisk punkt (analys) – ett matematiskt begrepp
 Kritisk punkt – en kalkylmodell inom företagsekonomi, se Nollpunktsanalys
 Kritisk punkt (termodynamik) – när skillnaden mellan vätska och gas upphör och ämnet blir superkritiskt